ARA Ushuaia es el nombre de los siguientes buques argentinos:

 el aviso ARA Ushuaia (1918);
 el vapor ARA Ushuaia (1891);
 el balizador ARA Ushuaia (Q-10) (inicialmente B-4).

Ushuaia